Caroba é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
Em geral, das árvores do género Jacaranda, incluindo:
Jacaranda brasiliana
Jacaranda  copaia
Jacaranda cuspidifolia
Jacaranda macrantha
Cabralea canjerana
Casearia sylvestris

Outras espécies e designações
Carobaaçu (Jacaranda copaia)
Caroba-branca (Sparattosperma leucanthum)
Caroba-brava (Pentapanax angelicifolium)
Caroba-da-mata (Jacaranda puberula)
Caroba-de-cinco folhas (Cybistax antysiphilitica)
Caroba-de-flor-branca (Sparattosperma vernicosum)
Caroba-de-flor-verde (Cybistax antysiphilitica)
Caroba-do-campo (Jacaranda caroba)
Caroba-do-carrasco (Jacaranda caroba)
Caroba-do-mato
Carobaguaçu (Jacaranda mimosaefolia)
Caroba-mirim (Jacaranda caroba)
Caroba-miúda (Jacaranda caroba)
Carobeira

Ver também
 Bela Vista da Caroba

Desambiguação
Desambiguações de topônimos